Parazyxomma est un genre d'insectes dans la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il ne comprend qu'une seule espèce : Parazyxomma flavicans.

Espèce du genre Parazyxomma 
Parazyxomma flavicans (Martin, 1908)

Répartition 
On retrouve cette espèce en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae